Tibetanska upproret kan syfta på följande händelser:
Tibetanska upproret 1959
Oroligheterna i Tibet 2008